Rotaria bezeichnet

Titularbistum Rotaria der römisch-katholischen Kirche
Rotăria, mehrere Orte in Rumänien
Rotaria (Gattung), eine Gattung der Rädertierchen (Rotatoria)